El término «Loaded» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Loaded (1994), película - protagonizada por Catherine McCormack.
 Loaded (2008), película - dirigida por Alan Pao.
 Loaded, programa de TV de Fuse (EE.UU.).
 Life, cortometraje de 1996.

Música

Discográficas
 Loaded Records (f.1990), discográfica.

Agrupaciones
 Loaded (f.1999), banda americana.

Álbumes
 Loaded (1970), álbum de The Velvet Underground.
 Loaded (1997), álbum de Brotha Lynch Hung.
 Loaded (2008), álbum de Busy Signal.

Canciones
 Loaded (1990), canción de Primal Scream.
 Loaded (1987), canción de Deacon Blue.
 Loaded (2001), canción de Ricky Martin.
 Loaded (2018), canción de Miles Kane.

Publicaciones 
 Loaded (f.2004), revista argentina - categoría: videojuego.
 Loaded (f.1994), revista británica - categoría: adultos.

Miscelánea 
 Loaded (1995), videojuego.